Капустник:
 Капу́стник — самодеятельное (как правило — для узкого круга «своих») шуточное представление, основанное на юморе и сатире.
 Капу́стник — день в русском народном календаре.
 Капустник — пирог или запеканка с капустой.

См. также 
 Капустница

Примечания